Il existe deux îles de ce nom :
 L’île Inaccessible,  partie de l'archipel Tristan da Cunha dans l’océan Atlantique
 L’île Inaccessible, dans la mer de Ross en Antarctique

Les îles Inaccessibles sont aussi un groupe de petites îles de l'ouest des Orcades du Sud dans l'Atlantique.